A edição de 1988/1989 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida pelos espanhóis do FC Barcelona que, na final, derrotaram os italianos da Sampdoria por 2-0. Com esta vitória, o FC Barcelona tornou-se no primeiro clube a vencer a competição por três vezes.

O representante português, o Vitória SC, foi eliminado na 1.ª Eliminatória pelos holandeses do Roda JC.

Pré-eliminatória

Esquema

Primeira Eliminatória

Segunda Eliminatória 

1FC Barcelona venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 5-4

Quartos-de-Final 

1CFKA Sredets venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 4-3

Meias-Finais

Final 

1988 no futebol
1989 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças